Матаня:
 Матаня — жанровая разновидность русской частушки.
 Матаня — русская народная хороводная пляска.
 Матаня — тип мелодии, исполняемой на русской гармони.
 Матаня — пригородный поезд на локомотивной тяге, как правило тепловозной, используемый на малодеятельных железнодорожных линиях.